El término Bauru hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Geografía
Bauru, municipio brasileño del Estado de São Paulo
Microrregión de Bauru, una de las microrregiones del estado brasileño de São Paulo
Grupo Bauru es una unidad geológica de formaciones que se encuentra en el estado de São Paulo
Mesorregión de Bauru es una de las quince mesorregiones del estado brasileño de São Paulo

Gastronomía
Bauru es un sándwich muy popular de la cocina brasileña